Оле́г Гео́ргиевич Пого́дин (род. 3 июля 1965, Сальск, Ростовская область, РСФСР, СССР) — российский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Окончив общеобразовательную школу, поступил во ВГИК — на сценарно-киноведческий факультет, на отделение киноведения, в мастерскую А. Медведева и М. Власова. Олег Погодин становится кинокритиком и публикует критические статьи в различных изданиях, в том числе в журнале «Искусство кино». Окончил ВГИК в 1993 году.

С 1992 года Олег Погодин стал активно работать в области коммерческой рекламы и создания видеоклипов. Его дебют — первый рекламный ролик для представительства японской компании «Сейко Эпсон» в России. На счету Олега Погодина клипы для таких исполнителей и музыкальных коллективов, как Александр Маршал («Ливень»), Николай Носков («Паранойя», «Снег»), Николай Трубач («Женская любовь»), Вахтанг Кикабидзе («Мы уходим»), Валерия («Пополам»), группа «Штар» («Красное платье»), коллектив «Божья коровка» («Встреча с любимой женщиной») и прочие.

В 2000 году выходит фильм «Триумф», в котором Олег Погодин выступил в качестве сорежиссёра и соавтора сценария. В 2003 году он снимает телесериал «Родина ждёт» по собственному сценарию. В дальнейшем Олег Погодин продолжает работать в жанре остросюжетного боевика и как сценарист (фильм «Побег» режиссёра Егора Кончаловского), и как режиссёр (фильм «Непобедимый»).

В 2011 году Олег Погодин снимает криминальную драму «Дом» — историю о распаде большой ростовской семьи Шамановых. Фильм претендовал на премию «Золотой орёл» (в шести номинациях, три из них победа) и на премию «Ника» (в четырёх номинациях; Сергей Гармаш получил «Нику» за лучшую мужскую роль).

Фильмография

Призы и номинации 
 2011 — XIX фестиваль российского кино «Окно в Европу», Выборг — конкурс игрового кино — Специальный приз жюри сценаристу и режиссёру Олегу Погодину «За владение кинематографическими профессиями» (фильм «Дом»).
 2011 — Номинации на премию «Золотой орёл»: Лучший фильм, Лучшая режиссёрская работа (Олег Погодин, фильм «Дом»).
 2013 — III Забайкальский Международный кинофестиваль, Чита — приз за лучшую режиссуру и приз зрительских симпатий (фильм «Дом»).
 2014 — Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в номинации За лучшую сценарную работу и номинация на приз За лучшую режиссёрскую работу (телесериал «Крик совы»).
 2014 — Премия ФСБ России за «Лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности» за 2013 год: первая премия в номинации «Кино и телефильм» («Крик совы»).
 2015 — Номинация на премию «Золотой орёл» в категории Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно) («Крик совы»)

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры России
Выпускники ВГИКа
Выпускники киноведческого факультета ВГИКа